Schelde (rivier), een rivier die ontspringt in Noord-Frankrijk en door België via Antwerpen naar de Noordzee stroomt
Zie ook: Stroomgebied van de Schelde
 Westerschelde, een zee-arm in de provincie Zeeland, omgeven door de eilanden Zuid-Beveland, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen
 Oosterschelde, een zee-arm in de provincie Zeeland, omgeven door de eilanden Schouwen-Duiveland, Tholen, Sint Philipsland, Noord-Beveland en Zuid-Beveland
 Zeeschelde, het Belgisch gedeelte van de Schelde waar eb en vloed heerst

Verder kan Schelde ook betekenen:
 Koninklijke Maatschappij De Schelde
 Damen Schelde Naval Shipbuilding, een Vlissingse scheepswerf op een deel van het terrein van Koninklijke Maatschappij De Schelde
 Rijn-Schelde-Verolme (RSV), scheepsbouwconcern
 Scheldedepartement (1795-1814), een voormalig departement
 De Schelde (oratorium), een oratorium van Peter Benoit
 De Schelde (krant), een Vlaams-nationalistisch dagblad

Zie ook 
 Schelde-Rijnkanaal, een kanaal dat loopt van Antwerpen naar het Volkerak
 Zeekanaal Brussel-Schelde, een kanaal dat loopt van Brussel naar de Schelde